Марк Э́ванс:
 Эванс, Марк (; род. 1957) — канадский спортсмен, золотой медалист по академической гребле на Олимпийских играх 1984 года.
  () — британский комик, актёр, писатель; президент театрального клуба Footlights при Кембриджском университете (1993).
 Эванс, Марк (; род. 1956) — австралийский музыкант (бас-гитарист).
  (; род. 1963) — британский режиссёр.